Sòrbs, municipi francès de l'Erau
 Sorbs o sòrabs, poble eslau d'Alemanya